Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2001 года — совместный мужской и женский чемпионат мира по конькобежному спорту, который прошёл с 10 по 11 февраля в Будапеште (Венгрия).

Общие сведения

Итоговая таблица

Среди мужчин

Среди женщин

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Венгрии
Февраль 2001 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Чемпионаты мира в Венгрии
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью